

Film
Trial Marriage – film del 1928 diretto da William Hughes Curran
Trial Marriage – film del 1929 diretto da Erle C. Kenton

TV
Trial Marriage – episodio del 1977 della serie tv La famiglia Bradford